Потіцька сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Потіцька сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Потіцька сільська рада — Тернопільська область, Козівський район